Die Baureihen Steyr Terrus, Case IH Optum und New Holland T7 Heavy Duty, sind drei weitgehend baugleiche Traktorenbaureihen des CNH-Konzerns. Entwickelt wurden die Baureihen im Steyr-Stammwerk im österreichischen St. Valentin. Dort werden auch die Steyr-Terrus- und Case-IH-Optum-Traktoren gefertigt. Die New Holland-Modelle hingegen werden im britischen Basildon gefertigt. 2016 wurden die Baureihen vom Deutschen Landwirtschaftsverlag zur Maschine des Jahres gewählt. 2018 wurde die Baureihe um ein weiteres Modell mit rund 250 PS nach unten ergänzt.

Positionierung im Produktprogramm 
Der Steyr Terrus ist der stärkste unter der Marke Steyr gebaute Traktor, er ist oberhalb des bisherigen Top-Modells Steyr CVT angesiedelt. Bei Case IH schließt der Optum die Lücke zwischen den Case IH Puma und dem Case IH Magnum. Bei New Holland positioniert sich der T7 Heavy Duty zwischen dem T7 und dem T8.

Technische Daten

Weblinks 

Steyr Terrus auf der Steyr Homepage
Case IH Optum auf der Case IH Homepage
New Holland T7 Heavy Duty auf der New Holland Homepage

Einzelnachweise 

Steyr (Unternehmen)
Traktormodell (Steyr)